Movimento Passe Livre - Movimento Social brasileiro que busca a desmercantilização do transporte coletivo
 Mars Polar Lander - sonda espacial norte-americana, gerenciada pelo Laboratório de Jato-propulsão da NASA
 Licença pública Mozilla (Mozilla Public License) - licença para software livre de código aberto utilizada principalmente para os códigos fonte Mozilla

Desambiguações de siglas